La bise est un vent froid soufflant du nord ou du nord-est.

 Le mot bise est également synonyme de bisou ou baiser. Faire la bise est une action permettant de saluer ou de remercier une personne.

 C'est également le féminin de l'adjectif bis.

Patronyme 

 Famille Bise, dynastie de cuisiniers à Talloires en Haute-Savoie, dont Marguerite Bise.